Тушишвили — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тушишвили, Гурам (род. 1995) — грузинский дзюдоист.
 Тушишвили, Отар (род. 1978) — грузинский борец вольного стиля.